Lotta Olsson kan syfta på 

 Lotta Olsson (politiker) (född 1960), moderat politiker och riksdagsledamot
 Lotta Olsson (litteraturkritiker) (född 1961), journalist och litteraturkritiker
 Lotta Olsson (författare) (född 1973), författare och dramatiker